Олбани-Парк ():

  — область и парк в лондонском боро Бексли, Англия.
  — парк в лондонском боро Энфилд, Англия.
  — железнодорожная станция в лондонском боро Бексли, Англия.
  — один из 77 районов Чикаго, штат Иллинойс, США.

См. также 
 Олбани